Costas Mandylor (1965-), acteur australien,
 Louis Mandylor (1966-), réalisateur, scénariste et producteur australien.

Patronyme australien